«Lollipop» puede referirse a:

Significado 

 Lollipop, caramelo plano o redondo grande hincado en un palito.

Informática 
 Android 5.0 Lollipop, versión estable del sistema operativo para móviles Android.

Música 

Discográficas
 Discos Lollipop, compañía discográfica independiente, fundada en Madrid en 1982.

Canciones
 Lollipop (1958), canción versionada por Ronald & Ruby, The Chordettes.
 Lollipop (1985), canción de Viuda e Hijas de Roque Enroll.
 Lollipop (Candyman) (1997), canción de Aqua.
 Lollipop (2007), canción de Mika.
 Lollipop (2008), canción de Lil Wayne.
 Lollipop (2009), canción de Alexandra Stan.
 Lollipop (2009), canción de Big Bang y 2NE1.
 Lollipop (2018), canción de Kidd Keo.